ХКалимулла:

 Калимулла Джаханабади (1650—1729) — индийиский суфийский богослов.
 Калимулла Хан (род. 1958) — пакистанский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1984 года.
 Калимулла Хан (род. 1992) — пакистанский футболист.

См. также 
 Калимуллин